

Cinema 
 The Void - Allarme nucleare (The Void) – film del 2001 diretto da Gilbert M. Shilton
 The Void - Il vuoto (The Void) – film del 2016 diretto da Steven Kostanski e Jeremy Gillespie

Musica 
 The Void – singolo dei Parkway Drive del 2018

Televisione 
 Il vuoto (The Void) – episodio della settima stagione della serie televisiva Star Trek: Voyager

Videogiochi 
 The Void – videogioco del 2008